Чемпионат мира по фехтованию 2017 проходил с 19 по 26 июля в Лейпциге, Германия под эгидой Международной федерации фехтования. На турнире разыгрывались 12 комплектов наград в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.

Успешнее всего выступили итальянские фехтовальщики — 9 медалей (4 золота). По 6 медалей завоевали россияне (три золота) и французы (одно золото).

Расписание

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Командная шпага

Итоговое положение

Командная рапира

Итоговое положение

Командная сабля

Итоговое положение

Женщины

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Командная шпага

Итоговое положение

Командная рапира

Итоговое положение

Командная сабля

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Лейпциг примет чемпионат мира по фехтованию в 2017 году - Усманов

Фехтование
2017
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Июль 2017 года
Чемпионаты мира в 2017 году